Gürster ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Gürster (1895–1980), deutscher Dramaturg, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Diplomat
 Joseph Gürster (1811–1879), bayerischer Politiker